Zandonella ist der Familienname von:
 Rico Zandonella (* 1961), Schweizer Koch 
 Roberto Zandonella (* 1944), italienischer Bobfahrer